L’Aigle foudroyé est le dixième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Cyril Pontet (dessin) et François Froideval (scénario).

Cet album, publié chez Dargaud en , est le premier épisode où le style du dessinateur Cyril Pontet (avec l'aide d'un nouveau coloriste) se démarque nettement de celui d’Olivier Ledroit, auteur des premiers tomes de la série.

Synopsis 
L'affrontement final entre les forces de l'Empire, qui a perdu le soutien des Chevaliers de Justice, et de la Lune Noire, commandées par Wismerhill, est une formidable bataille, longtemps indécise, où Wismerhill doit faire preuve de toutes ses qualités de chef de guerre et de génie tactique.

Éditions 
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 2002